Die Abkürzung GTR steht für:
 Govia Thameslink Railway, Eisenbahngesellschaft in England
 Grafikfähiger Taschenrechner
 Grand Trunk Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Kanada und den Vereinigten Staaten
 GTR (Band), eine Rockband
 GTR (Spieleserie), eine Rennspielsimulation
 GTr51, ein früherer Schweizer Trolleybustyp
 ein früheres Pseudonym von Gareth Emery
 Kawasaki GTR 1000 (Bj. 1986–2004), ein Sporttourer-Motorrad
 Kawasaki 1400GTR, ein Sporttourer-Motorrad
 Guided Tissue Regeneration, eine zahnmedizinische Methode der Geweberegeneration
 Getreideterminal Rostock

GT-R steht für:
 Nissan GT-R, einen Sportwagen des japanischen Automobilherstellers Nissan

GTR